Серо де Сан Педро има више значења:

 Општина Серо де Сан Педро (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Серо де Сан Педро (Серо де Сан Педро, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику